Узунский район () — административная единица в Сурхандарьинской области Узбекистана. Административный центр — городской посёлок Узун.

История 
Узунский район был образован в 1943 году. В 1959 году упразднён, а все городские посёлки и сельские сходы вошли в состав Сариасийского района. Узунский район восстановлен указом президента Республики Узбекистан №УП-301 от 9 апреля 1991 года.

Административно-территориальное деление 
По состоянию на 1 января 2011 года, в состав района входят:

9 городских посёлков:
 Узун,
 Джанчекка,
 Карашик,
 Маландиян,
 Мехнат
 Уланкул,
 Чинар,
 Янги Куч,
 Янги Рузгор.

7 сельских сходов граждан:
 Акастана,
 Бабатаг,
 Джанчека,
 Тельпакчинар,
 Узун,
 имени Файзова,
 Хондиза.

Примечания